Exogone claparedii är en ringmaskart som först beskrevs av Langerhans 1879.  Exogone claparedii ingår i släktet Exogone och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
claparedii